Бина — многозначный термин. Может означать:
 Бина — местный совет в северном округе Израиля.
 Бина — посёлок на Апшеронском полуострове в составе города Баку.
 Бина — азербайджанский футбольный клуб из одноименного посёлка.
 Бина () — село в Ходжавендском районе Азербайджана.
 Бина — город в округе Касс, штат Миннесота, США.
 Бина ( — разум, интеллект) — третья сфира в Каббале.
 Бина — уменьшительный вариант имени Альбина